Maria Juszkiewiczowa – Maria Piłsudska (de domo Koplewska, primo voto Juszkiewicz); działaczka PPS
 Maria Juszkiewiczowa (pisarka) – autorka książek dla dzieci